Daumesnil steht für:
 Pierre Daumesnil (1776–1832), französischer Generalleutnant
 Daumesnil (Métro Paris), Station der Pariser Métro